Xeroconium är ett släkte av svampar. Xeroconium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Xeroconium